Moschorhinus kitchingi és una espècie extinta de sinàpsid de la família dels akidnognàtids que visqué entre el Permià superior i el Triàsic inferior en allò que avui en dia és Sud-àfrica. És l'única espècie reconeguda del gènere Moschorhinus. Era un animal de dieta carnívora i mida comparable a la d'un lleó. Sembla que substituí els gorgonòpids en el seu nínxol ecològic. Fou anomenada en honor d'un tal James Kitching, que en descobrí l'holotip.

Referències 

Teràpsids del Permià
Teràpsids del Triàsic